Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2010/11 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2010/11 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2010/11 (Männer)